Psallidium är ett släkte av skalbaggar. Psallidium ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Psallidium